Il singolare femminile del Portugal Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo era Kaia Kanepi, ma è stata sconfitta in semifinale da Carla Suárez Navarro, che successivamente è stata sconfitta in finale da Anastasija Pavljučenkova per 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Marion Bartoli (primo turno)
  Dominika Cibulková  (primo turno)
  Anastasija Pavljučenkova (campionessa)
  Carla Suárez Navarro (finale)

  Sorana Cîrstea (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (primo turno)
  Elena Vesnina (quarti di finale)
<li>  Julia Görges (primo turno)

Qualificati 

  Aravane Rezaï (primo turno)
  Estrella Cabeza Candela (secondo turno)

  Shahar Peer (primo turno)
  Galina Voskoboeva (secondo turno)

Lucky loser 
  Mónica Puig (quarti di finale)

Wildcard 

  Dominika Cibulková (primo turno)
  Julia Görges (primo turno)

  Maria João Koehler (primo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Portugal Open 2013
WTA Tour 2013